Ме́льников; Мельніков — поширене російське прізвище, від сфери діяльності мельник (млинар). Жіноча форма — Мельникова.

Відомі носії

Чоловіки

А 
 Мельников Аврам Іванович (1784—1854) — російський архітектор.
 Анатолій:
 Мельников Анатолій Васильович (1922—2001) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Анатолій Васильович (1923—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Анатолій В'ячеславович (1960—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельников Анатолій Георгійович — радянський хокеїст, чемпіон світу.
 Мельников Анатолій Іванович (1914—1979) — Герой Радянського Союзу.
 Андрій:
 Андрій Мельников ( 1981) — гравець національної збірної України з регбі, грає на позиції замка в другому ряду сутички.
 Мельников Андрій Йосипович (1914—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Андрій Олександрович (1968—1988) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Аполос Олексійович (1914—1947) — повний кавалер ордена Слави.

Б 
 Мельников Борис Васильович (1923—1951) — Герой Радянського Союзу.

В 
 Василь:
 Мельников Василь Іванович (1901—1983) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Василь Олександрович (1977–2002) — Герой України.
 Мельников Василь Омельянович (1917—2000) — Герой Радянського Союзу.
 Віктор:
 Мельников Віктор Валерійович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельников Віктор Іванович (1920—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Віталій:
 Мельников Віталій В'ячеславович (нар. 1928) — радянський і російський кінорежисер і сценарист. Народний артист РРФСР (1987).
 Володимир:
 Мельников Володимир Володимирович (1971—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельников Володимир Миколайович ( 1951) — український письменник, композитор, науковець.

Г 
 Георгій:
 Мельников Георгій Борисович (1904—1973) — український радянський гідробіолог, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Мельников Георгій Вікторович ( 1975) — український футболіст.

Д 
 Дмитро:
 Мельников Дмитро Федорович (1882—1937) — український геолог, гірничий інженер.
 Мельников Дмитро Федорович (1930—1994) — Герой Соціалістичної Праці.

Ж 
 Мельников Жан Олександрович ( 1936) — український актор. Народний артист України.

І 
 Іван:
 Мельников Іван Венедиктович (1924–1992) — Герой Соціалістичної Праці.
 Мельников Іван Семенович (1914–1981) — Герой Радянського Союзу.
 Ігор:
 Мельников Ігор (1974) — український актор театру, кіно та дубляжу.

Л 
 Мельников Леонід Георгійович (1906 —1981) — український радянський партійний діяч.

М 
 Мельников Марин Ігорович (1999-2022) — солдат Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну.
 Матвій Олександрович Мельников (нар. 1990), більш відомий під сценічним псевдонімом Мот — російський музикант, репер.
 Микита:
 Мельников Микита Васильович (* 1987) — російський борець греко-римського стилю.
 Мельников Микита (* 2003) — український спортивний гімнаст.
 Микола:
 Мельников Микола Васильович (1909—1980) — радянський вчений у галузі гірничої справи, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Мельников Микола Кирилович (1922—1993) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Микола Никифорович (1918—2001) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Микола Павлович (1922—1995) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Микола Петрович ( 1945) — український політик.
 Мельников Микола Прокопович (1908—1982) — радянський вчений у галузі будівельної механіки і теорії формоутворення металевих конструкцій академік АН СРСР.
 Мельников Микола Якович — український режисер-документаліст.
 Михайло:
 Мельников Михайло Васильович (1919—1996) — Герой Соціалістичної Праці.
 Мельников Михайло Григорович (1925—2004) — повний кавалер ордена Слави.

О 
 Мельников Олег Олександрович (1912–1982) — радянський астроном, член-кореспондент АН СРСР.
 Олександр:
 Мельніков Олександр Абрамович — голова ради адвокатів Луганської області, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Мельников Олександр Валерійович (*27 липня 1973) — український науковець і видавець, протягом 2004—2015 рр. директор видавництва Української академії друкарства.
 Мельников Олександр Васильович (1889—1958) — радянський хірург і онколог, дійсний член АМН СРСР, генерал-майор медичної служби.
 Мельников Олександр Іванович (1900—1944) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Мельников Олександр Юрійович (1980—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олексій:
 Мельников Олексій Дмитрович (1914—1997) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Олексій Іванович (1918—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Олексій Лаврентійович (1925—1997) — повний кавалер ордена Слави.
 Мельников Олексій Миколайович (1900—1967) — радянський партійний і військовий діяч.
 Мельников Орест Борисович ( 1943)  — український політик.

П 
 Павло:
 Мельников Павло Іванович (письменник) (1818—1883) — російський письменник.
 Мельников Павло Іванович (академік) (1908—1994) — академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Мельников Павло Петрович (1804—1880) — російський інженер у галузі залізничного транспорту.
 Мельников Павло Олександрович — начальник групи відділу Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Петро:
 Мельников Петро Андрійович (1914—1984) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Петро Григорович (1908—1975) — Герой Соціалістичної Праці.

С 
 Семен:
 Мельников Семен Іванович (1902—1984) — Герой Радянського Союзу.
 Мельников Семен Олексійович (1915—1982) — Герой Радянського Союзу.
 Сергій:
 Мельников Сергій Миколайович (1959—2010) — Герой Росії.
 Мельников Сергій Федорович (1898—1976) — Герой Соціалістичної Праці.
 Мельников Сергій Фролович (1911—1944) — Герой Радянського Союзу.

Ф 
 Мельников Федір Маркович (1919—1944) — Герой Радянського Союзу.

Ю 
 Мельников Ювеналій Дмитрович (1868—1900) — один з організаторів перших марксистських гуртків у Росії і в Україні.

Я 
 Мельников Яків Федорович (1869—1960) — радянський спортсмен, бігун, перший заслужений майстер спорту СРСР.

Жінки: Мельникова

Примітки